Víctor Rodríguez peut désigner :
 Víctor Rodríguez Soria (1987- ), un footballeur international andorran ;
 Víctor Rodríguez Romero (1989- ), un footballeur espagnol.